

Patronyme 

 Antoine-Dominique Bordes (1815-1883), armateur français 
 Adolphe Bordes (1858-1918), armateur français, fils du précédent ;
 Alexandre Bordes (1860-1943), armateur français, frère du précédent ;
 Antoine Bordes (1870-1951), armateur français, neveu du précédent ;
 Antonin  Bordes (1863-1940), armateur français, oncle du précédent ;
 Armonia Bordes (née en 1945), députée européenne ;
 Arnaud Bordes (né en 1969), écrivain français ;
 Charles Bordes (1711-1781), homme de lettres français ;
 Ernest Bordes (1852-1914), peintre français ;
 Charles Bordes (1863-1909), professeur et compositeur français ;
 François Bordes (1919-1981), préhistorien et écrivain de science-fiction français ;
 François Bordes (1953-), archiviste et historien français ;
 Gilbert Bordes (1948-), écrivain français ;
 Henri Bordes (1842-1911), armateur français ;
 Jean-Jacques Bordes (1828-1898), armateur français ;
 Joseph Bordes (1880-1944), prêtre et résistant français, déporté, fusillé ;
 Laurent Bordes, mathématicien et universitaire français ;
 Léonard Bordes (1898-1969), peintre français ;
 Pascale Bordes (1961), avocate et femme politique française.

 Nom composé
 Denise de Sonneville-Bordes (1919-2008), préhistorienne française ;
 Jacques Bordes-Pagès (1815-1897), homme politique français ;
 Marie-Léontine Bordes-Pène (1858-1924), pianiste française ;
 Marie-Thérèse Dupouy Bordes (1873-1953), religieuse française, vénérable.

 Guillaume de Bordes (mort en 1363), prélat français.

 Bertrand des Bordes (mort en 1311), cardinal français ;
 Michel François Des Bordes (), gouverneur français.

Toponyme 
Bordes est le nom de plusieurs communes ou anciennes communes du sud-ouest de la France :
 Bordes, commune des Pyrénées-Atlantiques ;
 Bordes, commune des Hautes-Pyrénées ;
 Bordes, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Arricau-Bordes ;
 Bordes, ancienne commune des Hautes-Pyrénées, aujourd'hui intégrée à Vier-Bordes ;
 Bordes-de-Rivière, commune de Haute-Garonne ;

Autres
 Armement Bordes, ancienne compagnie maritime française, active de 1868 à 1935

Voir aussi 
Pages d'homonymie
 
 
 
 
 
 

Patronyme occitan
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France